Il torneo di Taekwondo per la categoria 57 kg femminile (conosciuta anche come Pesi leggeri) delle Olimpiadi di Pechino 2008 si è svolto il 21 agosto 2008 al Ginnasio dell'Università di Scienze e Tecnologie di Pechino. Hanno partecipato 16 atlete.

Gli ottavi di finale si son svolti alle 9:00 (UTC+8), i quarti alle 15:00, le semifinali alle 17:00, le gare di ripescaggio alle 18.00, le finali per il bronzo alle 19.00 e la finale per l'oro alle 20:00.

Il tabellone principale consiste in un torneo ad eliminazione diretta che culmina nel match per l'oro. Per l'assegnazione delle due medaglie di bronzo si ricorre al ripescaggio a cui partecipano le due perdenti delle semimfinali e le atlete che hanno perso nei turni eliminatori contro le due finaliste. Si svolge un primo incontro di ripescaggio in cui si affrontano le due atlete che hanno perso contro le finaliste, e la vincente andrà ad affrontare la perdente della semifinale dalla parte opposta del tabellone per vincere la medaglia di bronzo.

Tabellone
Legenda
PTG — Vittoria ai punti
SUP — Vittoria per superiorità

Tabellone principale

Tabellone Ripescaggi

Collegamenti esterni
 

Taekwondo ai Giochi della XXIX Olimpiade